О’Ра́йли () — ирландская фамилия, англизированная форма ( «потомок отважного, воинственного»). Иногда передаётся как О’Рейли.

Известные носители:
 О'Рейли, Александр (1723—1794) — испанский политический и государственный деятель, губернатор испанской колонии Луизиана.
 О’Райли, Ана (род. 1985) — американская актриса.
 О’Райли, Билл (род. 1949) — американский журналист, политический обозреватель, телеведущий.
 О’Рэйли, Джон — британский музыкант, барабанщик группы Rainbow (1994—1995).
 О’Райли, Женевьев (род. 1977) — ирландская актриса.
 О’Райли, Кайл (род. 1987) — канадский рестлер.
 О’Райли, Кэл (род. 1986) — канадский хоккеист.
 О’Райли, Майкл (род. 1993) — ирландский боксёр.
 О’Рейли, Перси (1880—1942) — британский игрок в поло.
 О’Райли, Райан (род. 1991) — канадский хоккеист.
 О’Райли, Тим (род. 1954) — основатель O’Reilly Media.
 О’Райли, Хизер (род. 1985) — американская футболистка.

См. также 
 Райли
 Орелли
 O’Reilly

Примечания